Калки (или Малые Калки) — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новоизборская волость».

Расположена на южном побережье Калацкого озера (Бездонка), западнее деревни Печки, в 10 км к северу от волостного центра, деревни Новый Изборск.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 50 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района